Districtul Washington sau Districtul civil Washington (conform originalului, Washington Township) se poate referi la mai multe districte civile din multiple state ale Statelor Unite ale Americii.

Arkansas (13) 

 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (conform, WA Tw - AR 13)

Illinois (3) 

 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (conform, WA Tw - IL 03)

Indiana (46) 

 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (conform, WA Tw - IN 46)

Iowa (49) 

 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (conform, Wa Tw - IA 49)

Kansas (14) 

 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (conform, WA Tw - IA 14)

Maine (unul) 

 Districtul Washington, Knox, statul .

Michigan (3) 

 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (conform, WA Tw - MI 03)

Minnesota (unul) 

 Districtul Washington, Le Sueur, statul .

Missouri (28) 

 Districtul Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (conform, WA Tw - MO 28)

Nebraska (06) 

 Districtul Washington, Harlan, statul  (conform, WA Twp HL - NE);
 Districtul Washington, Knox, statul  (conform, WA Twp KX - NE).
 Vedeți WA Tw - NE 02.

New Jersey (7) 

 Districtul Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (conform, WA Tw - NJ 07)

North Carolina - Carolina de Nord (2) 

 Districtul Districtul Washington, Carolina de Nord (dezambiguizare) (conform, WA Tw - NC 02)

North Dakota - Dakota de Nord (unul) 

 Districtul Washington, Grand Forks, statul .

Ohio (44) 

 Districtul Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (conform, WA Tw - OH 44)

Oklahoma (3) 

 Districtul Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (conform, WA Tw - OK 03)

Pennsylvania (22) 

 Districtul Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (conform, WA Tw - PA 22)

South Dakota - Dakota de Sud (8) 

 Districtul Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (conform, WA Tw - SD 08)

Vezi și 

 
 Listă de locuri numite după George Washington
 Washington (dezambiguizare)
 Comitatul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington (dezambiguizare)
 Districtul Washington, Arkansas (dezambiguizare) (13)
 Districtul Washington, Illinois (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Indiana (dezambiguizare) (46)
 Districtul Washington, Iowa (dezambiguizare) (49)
 Districtul Washington, Kansas (dezambiguizare) (14)
 Districtul Washington, Michigan (dezambiguizare) (03
 Districtul Washington, Missouri (dezambiguizare) (28)
 Districtul Washington, comitatul Knox, statul  (aici, WA Twp KX - ME)
 Districtul Washington, comitatul Le Sueur, statul  (aici, WA Twp KX - MN)
 Districtul Washington, comitatul Beaufort, statul  (aici, WA Twp BF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Guilford, statul  (aici, WA Twp GF - NC)
 Districtul Washington, comitatul Grand Forks, statul  (aici, WA Twp KX - ND)
 Districtul Washington, Nebraska (dezambiguizare) (06)
 Districtul Washington, New Jersey (dezambiguizare) (07
 Districtul Washington, Ohio (dezambiguizare) (44)
 Districtul Washington, Oklahoma (dezambiguizare) (03)
 Districtul Washington, Pennsylvania (dezambiguizare) (22
 Districtul Washington, Dakota de Sud (dezambiguizare) (08)
 Township (Statele Unite ale Americii)''

Dezambiguizări districte SUA
Nume proprii